Ботто (Botto) — имя собственное; распространено в виде фамилий в разных языках.

Известные носители:
 Ботто, Ян (1829—1881) — словацкий поэт-романтик.
 Ботту, Антониу (1897—1959) — португальский поэт-модернист.
 Ботто, Мария (род. 1974) — аргентино-испанская актриса.
 Ботто, Хуан Диего (род. 1975) — аргентино-испанский актёр, брат Марии Ботто.

См. также